Mahram peut faire référence à :
 Le mahram, dans l'islam wahhabite ;
 Le Mahram Téhéran est un club iranien de basket-ball.